2 miejscowość w Polsce:
 Granówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Granowo
 Granówko – nieistniejąca kolonia w Polsce położona w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin